A Collection of Roxette Hits: Their 20 Greatest Songs! — альбом шведской поп-рок-группы Roxette, сборник их лучших хитов, выпущенный 18 октября 2006 года к 20-летнему юбилею коллектива.

Песни «One Wish» и «Reveal» были записаны специально для этого альбома в мае 2006 года. Есть также делюкс версия альбома (ограниченное издание) с DVD, на котором можно увидеть видеоклипы на 18 песен, включенных в этот альбом.

Список композиций

Синглы 
 One Wish (0946 3 71890 2 3)
 One wish (3:03)
 The Rox Medley (3:44)

The Rox Medley — ремиксовая компиляция известных песен Roxette, включает «The Look», «Listen to Your Heart», «Dangerous», «It Must Have Been Love», «Fading Like a Flower».

 Reveal (14 февраля 2007)
 Reveal (single version) 3:43 — отличается от альбомной версии!
 Reveal (The Attic remake) 3:29
 Reveal (Kleerup remix) 3:41
 One Wish Video

Примечания

Литература 
 
 

Альбомы Roxette
Сборники на английском языке